Katzenbrunnen ist:

 eine Bezeichnung für den Radbrunnen in Tallinn
 ein Brunnen in Hildesheim, siehe Katzenbrunnen (Hildesheim)